DPR steht für:

 Demokratische Partei Russlands, ehemalige politische Partei in Russland (1990–2008)
 Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, Institution zur Prüfung börsennotierter Gesellschaften
 Deutscher Pflegerat, Dachverband für Berufsverbände in der Pflege

 Direkte Produktrentabilität, Kostenrechnungssystem in Handel und Konsumgüterindustrie
 Dread Pirate Roberts, Pseudonym von Ross Ulbricht (* 1984), Gründer des Online-Schwarzmarkts Silk Road
 Bahnhof Priestewitz in Sachsen, laut DS100-Code
 Donetsk People’s Republic, siehe Volksrepublik Donezk

Abkürzung